Дапчевич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Дапчевич, Пеко (1913—1999) — югославский военный деятель, генерал-полковник.
 Тодевска-Дапчевич, Тияна (род. 1976) — македонская и сербская исполнительница поп-музыки.